Ян Сміт (;  ) — голландський співак, телеведучий, актор і футбольний керуючий. Сміт в основному співає голландські пісні в жанрі, відомому як музика Волендама. У доповненні до своєї сольної кар'єри, в 2015 році Сміт приєднався до шлягер тріо KLUBBB3, і в 2017 році The Toppers. Як телеведучий, він працював над програмами, як найкращі співаки Нідерландів та Музичний фестиваль на площі. З 1999 року Сміт працює послом SOS-дитячих сіл і є членом правління футбольного клубу «ФК« Волендам ».

Біографія

1996–2004: Міжнародний успіх 
Розпочав свою музичну кар'єру у Волендамі, де він був частиною хлопчикової групи. Сміт був виявлений у віці десяти років, коли хлопчачий гурт Volendam MWN шукав його за його вокальний талант. Jantje приєдналася до групи і мала одну хітову пісню. Після цього він випустив свою першу сольну платівку, вироблену трьома членами MWN.

Ця пісня потрапила до більшості голландських чартів, потрапивши на перше місце, чого ніколи раніше не було в історії голландської музики. У наступні два роки у Сміта було ще п'ять хітів, включаючи Daddy, де ти зараз. Усі пісні написали члени BZN Ян Кейзер, Джек Веерман та Ян Туйп.

Сміт також зміг досягти успіху за межами Нідерландів, у Бельгії, Німеччині, Австрії, Італії та Франції. Протягом короткого проміжку часу він виступав у Німеччині, де у них є ширше робоче законодавство для неповнолітніх. А саме в Нідерландах неповнолітні можуть виступати лише кілька разів на рік. Виступаючи в Німеччині, він став одним з найбільш продаваних голландських артистів за кордоном.

2005: Просто Ян Сміт 
Починаючи з 25 березня 2005 року, Ян Сміт виступав у власному реаліті-шоу «Просто Ян Сміт», яке слідувало за його повсякденним життям. Пізніше того ж року шоу виграло «Золотий телевізійний ринг». Разом з Белль Перес він також представив програму музичного фестивалю TROS на площі. Протягом наступних кількох років популярність Сміта ще більше зростала, оскільки він дебютував хітом, починаючи з Лори, першого синглу з топ-100.

15 березня 2006 року Ян Сміт був нагороджений премією Едісона в амстердамському Мельквезі як найкращий національний співак за свій альбом Jansmit.com. 8 вересня 2006 року стартував другий сезон Just Jan Smit. У цьому сезоні, на відміну від першого, більша увага була зосереджена на оточенні співака.

У 2006 році Ян Сміт отримав третій та четвертий хіт номер один у голландських чартах. «Коли настав ранок» (When the morning came), одна з його пісень, залишалася на вершині чарту протягом 6 тижнів, і вона також дійшла до Купідо першою.

З вересня 2006 року магазини C&A включали асортимент одягу імені Яна Сміта. Колекція називалася J-style і оберталася навколо деяких його особистих уподобань.

У 2007 році у Сміта відбувся п'ятий хіт номер один: «On the road to happiness». Приблизно в кінці вересня 2007 року, коли минуло літо, Сміт повернувся на телебачення зі своїм реаліті-шоу Яном Смітом.

Восени 2007 року Ян Сміт випустив новий сингл. Сингл потрапив у чарти в листопаді, піднявшись на самий верх, і таким чином став його шостим хітом No1 у Нідерландах. Сингл називався «Каліпсо» і фактично був дуетом із американським співаком Джоном Денвером. У 2008 році Сміт відправився в тур по Нідерландах. Тур називався «Ян Сміт приходить до вас».

2007: Проблеми з голосом 
У середині жовтня було оголошено, що Сміт не може виступати принаймні до кінця листопада. У нього були проблеми зі здоров’ям з голосовими зв’язками. Усі вистави були скасовані до 29 листопада. Через проблеми зі здоров'ям Сміт пропустив заплановані виступи на «Symphonica» у Россо та нагороди TMF, але йому вдалося підібрати речі та з'явитись на премії за кращий голландський поп-акт. У листопаді Сміт переніс операцію, яку не зробив до кінця року. Це означало, що і його презентація Work for TROS pocket, і його новий альбом були призупинені. Тур також був перенесений.

Після восьми місяців відсутності Сміт повернувся на Музейний концерт у Queen's у 2008 році.

2008–2015: Бомбардування та 15-річчя 
14 липня 2008 року він випустив свій сингл «Тиша в бурі» (Silence in the storm), який швидко досяг першого місця у списку 100 найкращих. Це була його сьома пісня номер один. Наприкінці 2008 року він був представлений у новому сезоні Яна Сміта і був обраний капітаном команди в програмі «Занадто мило, щоб бути правдою». 8 листопада 2008 року вийшов його восьмий хіт номер 1 у Нідерландах «Коли ти смієшся». 28 лютого 2009 року він отримав 9-й хіт.

Окрім Нідерландів, Сміт також завоював популярність у Німеччині. Тим часом Сміт перестав представляти телевізійні програми. У липні 2009 року у нього був дует із співаком Суринам Дамару, Мі Роусу (Tuintje in my heart), випущений для SOS Children's Villages, як в Суринамі, так і в Нідерландах, пісня, яка також досягла першої позиції.

3 вересня 2009 року Сміт Банч представив перший епізод програми, я знаю, що ви зробили. Крім того, він розпочав третій сезон Яна Сміта, літнє минуле 20 вересня 2009 року. Цього разу серіал знімали в Італії. Після Бітлз" і Марко Борсато, Сміт - перший художник, який був найдовше у світі №1 в Нідерландах за всю історію тижневих графіків (1960– по теперішній час). У квітні 2010 року Сміта було обрано голландським талісманом «Амарули». Сингл Back in the days з його альбому Live вийшов 19 червня 2010 року та потрапив у чарти через тиждень, піднявшись на 2-е місце, найвищу позицію. Наступна його пісня вийшла 25 вересня 2010 року, посівши першу позицію в мега-синглі топ-100 чарту. 15 січня 2011 року ми були такими ж гордими, як і ми в перший тиждень під номером 1. 30 вересня 2011 року з'явився Ви все ще любите мене, якщо самотня, а через місяць колекціонер 15-річний хіт. Через тиждень Сміт знову досяг найвищої позиції в Топ-100 із синглом. Програма RTL-4 Koffietijd, яку він отримав сьогодні, отримала золоту платівку за продаж 10 тисяч примірників, що призвело приблизно до того самого часу, коли Едді Веерман отримав біографію під назвою «Таємний саміт».

З 2011 року він та коментатор Корнальда Мааса на Євробаченні від імені AVROTROS.

У 2012 році відзначалося 15-річчя Яна Сміта. У серпні вийшов альбом «Friends», який був нагороджений платиновою платівкою. У 2012 році Ян також отримав три хіти номер один: 1. «Справжні друзі», його дует з Жерардом Джолінгом, 2. пісня «Завжди там» і 3. «Поверни мене руками» (разом із Русом ван Еркелем). Також у 2011 році Сміт був гостем De Toppers в Amsterdam ArenA. У жовтні 2012 року відбувся його четвертий 15-річний ювілей з п'ятьма концертами в кооперативі Ahoy Rotterdam Gerard Joling, Yes-R, Carola Smit і Damaru. У 2012 році опублікував біографію про життя Яна Сміта. Наприкінці 2012 року він знявся у фільмі «Бомбардування». Фільм вже був у день прем'єри повністю розбитий критиками та відвідувачами, але тому, що більше ста тисяч людей прийшли до кінотеатру у кінотеатрі йому все-таки було присвоєно статус золотого фільму.

З 2012 року Сміт представляє найкращих співаків Нідерландів. У кожному епізоді є центральний співак, який вибрав пісню для співу будь-якій іншій людині. Той, хто є центральним, не співає сам, а оцінює інших. 4 червня 2016 року відбулося спеціальне видання програми, головним гостем якого був один із співаків. Цей епізод був даниною поваги Яну Сміту, оскільки він працював 20 років.

Наприкінці лютого 2013 року опубліковано DVD та подвійний CD та DVD Live у Ahoy, Jubilee Concert 2012, побаченому 17 березня 2013 року. Січень після семи років прожив на німецькому телебаченні. У програмі ARD Das Frühlingsfest der Blüten 100 000 Smit представив свій сингл «Bleiben wie du bist». Після появи на телебаченні був одиночний 48-годинний безкоштовний завантажувач. Через шість хвилин сайт був недоступний.

У 2012 році він почав працювати зі своїм менеджером Jaap Buijs звукозаписною компанією Vosound Records. 

Понад 70 пісень Яна Сміта потрапили у Volendam Top 1000, графік, який був складений у 2013 році великою кількістю місцевих радіо та телеканалів у Нью-Йорку.

Як і в 2011 році, Сміт провів три ночі на «Амстердам Арені» під час «Топперс» у концерті 2013 року. У 2014 році Сміт зіграв допоміжну роль у «Копах Маастрихта».

У листопаді 2015 року з'явився новий різдвяний альбом Smit. Альбом під назвою Christmas For Every включає вісім різдвяних класичних творів та чотири нові різдвяні пісні.

2016 – сьогодні: KLUBBB3 та Toppers 

Втретє  Сміт намагається відродити німецький ринок у своїй кар'єрі. Останній проект Buijs є його ідеєю, коли він реалізував влітку 2015 року разом з німцем Флоріаном Сильберейзеном та Флемінгом Крістоффом виступати в ролі групи Schlager KLUBBB3. Дебютний альбом Vorsicht unzensiert! досяг числа 4-6 у Німеччині, Австрії та Бельгії, а також була зафіксована в Нідерландах та Швейцарії. Дебютний сингл Du schaffst das schon потрапив у чарти кількох країн. Гурт був нагороджений 10 січня 2016 року smago! Нагорода, важливий приз у німецькій музиці шлягер. 7 січня 2017 року вони були нагороджені призом Die Eins der Besten у категорії Band des Jahres. Нагорода була вручена під час ARD -телевізійного шоу Schlager-Champions - Das große Fest der Besten. На початку 2017 року вони випустили свій альбом «Jetzt Geht» «Los Richtig» у номер 1 у Німеччині, номер два в Австрії та номер три у Швейцарії. Голландський сингл KLUBBB3 Life Dances Sirtaki з'явився після виступу на RTL Late Night, номер 1 у рейтингу Single Top 100. У травні 2017 року були господарями під час відліку часу Шлягера - Das Große Premier Fest - платинова платівка для їх першого альбому Vorsicht Unsensiert та золота платівка для їх другого альбому Jetzt Geht's Los Richtig! . З березня 2017 року KLUBBB3 здійснив гастролі з Das Grosse Schlager Fest - партією року Німеччини, Австрії та Бельгії.

The Toppers 
The Toppers - найуспішніший вокальний гурт з Нідерландів, до складу якого входять Рене Фрогер, Джерон Ван дер Бум, Жерар Джолінг, щорічно проводячи серію концертів щорічно з 2005 року в амстердамському ArenA. Концерти на відкритому повітрі регулярно відбувались у різних телевізійних програмах. Репертуар De Toppers, під час виступів, переважно поєднання обкладинок та оригінальних матеріалів. До 2011 року Гордон приєднався до групи.

У 2011 та 2013 роках Сміт був запрошеним артистом шести ночей в амстердамському ArenA під час концерту Toppers.

У вересні 2016 року Сміт висловив по радіо 100% NL свою любов до The Toppers.

21 лютого 2017 року було нарешті оголошено, що Сміт увійде до De Toppers. У Toppers in Concert - Wild West, Home Best Edition Smit поступово вводиться з 2018 року і стане повноправним членом групи.

Телеведучий 
Сміт є господарем TROS. Він також є одним із коментаторів голландського телебачення разом з Корнальдом Маасом на Євробаченні. 4 грудня 2019 року було оголошено, що він буде одним із трьох ведучих Євробачення-2020 у Роттердамі разом з Шанталь Янзен та Едсілією Ромблі. Після скасування Євробачення 2020 через пандемію COVID-19 йому було підтверджено проведення конкурсу 2021 року, разом з Янзен, Ромблі та Ніккі де Ягер (NikkieTutorials).

Приватне життя 
У Сміт є дві сестри, одна з яких Моніке, яка, як і її брат, співає голландські пісні.

З 2007 по 2009 рік він мав стосунки з актрисою та ведучою Йоланте Кабау. Він прожив у Кабау ван Касбергена кілька місяців. З 2009 року Сміт підтримує стосунки з Лізою Плат. Вони одружились 11 листопада 2011 року на острові Сінт-Маартен . Сміт і Плат мають двох дітей, дочку та сина.

У грудні 2013 року Сміт приєднався до правління ФК «Волендам». Він відповідає за загальні справи клубу.

Примітки

Посилання 

 
 (нід.) Jan Smit , офіційний вебсайт
 (нім.) Jan Smit , офіційний вебсайт

Співаки XXI століття
Нідерландські співаки
Народились 1985
Сторінки з неперевіреними перекладами